Гран-при Италии 1993 года — тринадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 12 сентября 1993 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл 1:23,575
 Первый и последний подиум, а так же зачётные очки Майкла Андретти.
 Первая гонка у Педро Лами. Он заменил Алессандро Дзанарди в команде Лотус.
 На этом Гран-при Риккардо Патрезе завоевал свои последние очки в Формуле-1.
 На последнем круге за несколько десятков метров до финишного флага Кристиан Фиттипальди попытался обогнать своего напарника Пьерлуджи Мартини, однако зацепил заднее правое колесо, взлетел в воздух и, совершив полный переворот, приземлился на колеса. При этом он сломал переднее антикрыло и заднюю ось, но оба автомобиля продолжили движение  и пересекли линию финиша.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии